Зимол има више значења:

 Општина Зимол (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зимол (Зимол, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику